Тор може да се отнася за:
 Тор (геометрия) – геометрично тяло
 Тор (митология) – бог на гръмотевиците и бурите в германската митология, основа за:
 Тор (Марвел Комикс) – супергерой на Марвел Комикс, част от:
 „Тор: Богът на гръмотевиците“ – филм от 2011 г.
 „Тор: Светът на мрака“ – филм от 2013 г.
 „Тор: Рагнарок“ – филм от 2017 г.
 Тор (биология) – продукт с органичен или неограничен произход, подобряващ растежа на растенията
 Тор (ракета) – американска балистична ракета
 Тор (град) – град в Египет
 Тор (единица) – извънсистемна мерна единица за налягане, приблизително равна на „милиметър живачен стълб“

Вижте също 
 Tor – маршрутизираща система
 Тора – първата част на Библията
 Тори (пояснение)